Триста баксов и дорога () — другий альбом сімферопольського рок-гурту «Кожаный Олень». Випущений у 2010 році і містить чотирнадцять композицій.

Перелік пісень

Посилання 
 Альбом «Триста баксов и дорога» на офіційному вебсайті гурту
 Альбом «Триста баксов и дорога» на сайті Last.fm